Giorgio Arcoleo (1848-1914) – giurista e politico italiano
 Ignazio Arcoleo (1948) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano